Пе́дру Ло́мба Не́ту (; родился 9 марта 2000 года в Виана-ду-Каштелу, Португалия) — португальский футболист, вингер клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Нету — воспитанник клуба «Брага». 14 мая 2017 года в матче против дубля «Насьонал Фуншал» он дебютировал в Сангриш лиге. В этом же поединке Педру забил свой первый гол за «Брагу». Летом того же года заинтересованность в Нету проявили испанская «Барселона» и лондонский «Арсенал». Летом 2017 года Педру на правах аренды перешёл в итальянский «Лацио».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Профиль футболиста  на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»